Каспар Коммелин (  или , 14 октября 1668 — 25 декабря 1731) — нидерландский  и .

Биография 
Каспар Коммелин родился или был крещён в Амстердаме 14 октября 1668 года. Возможно также, что он родился в 1667 году. Каспар был племянником нидерландского ботаника Яна Коммелина.

В 1701 году Коммелин написал научную работу Horti Medici Amstelodamensis ... ; Pars Altera.

В 1703 году Коммелин написал научную работу Enth. außerdem: Plantarum Rariorum & Exoticarum In Præludiis Botanicis Recensitarum Icones & Descriptiones и научную работу Caspari Commelin M. D. et Horti Medici Amstelœdamensis Botanici Præludia Botanica: Ad Publicas Plantarum exoticarum demonstrationes, Dicta In Horto Medico, Cum demostrationes exoticarum 3 Octobris 1701, et 29 Maji 1702 ... His Accedunt Plantarum rariorum & exoticarum, in præludiis Botanicis recensitarum, Icones & Descriptiones.

В 1706 году он написал научную работу Caspari Commelin M. D. Botanices Professoris, et Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum Collegæ Horti medici Amstelaedamensis Plantæ Rariores et Exoticæ Ad vivum æri incisæ. В 1718 году Каспар Коммелин написал научную работу Botano-Graphia a nominum barbarismis ... restituta, quam Florae-Malabaricae nomine celebrem ... alphabetice ordinavit. В 1726 году он написал научную работу Beschryvinge van Amsterdam.

Каспар Коммелин умер или был похоронен в Амстердаме 25 декабря 1731 года.

Научные работы 
 Beschryvinge van Amsterdam ...; Deel 1/ Kaspar Commelin. — Tweede Druk ... met ... Figuren. — 1726.
 Beschryvinge van Amsterdam ...; Deel 2/ Kaspar Commelin. — Tweede Druk ... met ... Figuren. — 1726.
 Beschryvinge van Amsterdam .../ Kaspar Commelin. — Amsterdam, 1726.
 Botano-Graphia a nominum barbarismis ... restituta, quam Florae-Malabaricae nomine celebrem ... alphabetice ordinavit/ Caspar Commelin. — Lugd. Bat., 1718.
 Praeludia botanica ... His accedunt Plantarum et exoticarum in praeludiis botanicis recensitarum icones et descriptiones/ Caspar Commelin. — (Lugd. Bat.), 1715.
 Caspari Commelin horti medici Amstelaedamensis plantae rariores et exoticae ad vivum aeri incisae/ Caspar Commelin. — Lugdini Batavorum: Du Vivie, 1715 [Kupfert.: 1716].
 Caspari Commelin M. D. Botanices Professoris, et Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum Collegæ Horti medici Amstelaedamensis Plantæ Rariores et Exoticæ Ad vivum æri incisæ/ Caspar Commelin. — Lugduni Batavorum: Haringh, 1706.
 Enth. außerdem: Plantarum Rariorum & Exoticarum In Præludiis Botanicis Recensitarum Icones & Descriptiones/ Caspar Commelin. — 1703.
 Caspari Commelin M. D. et Horti Medici Amstelœdamensis Botanici Præludia Botanica: Ad Publicas Plantarum exoticarum demonstrationes, Dicta In Horto Medico, Cum demostrationes exoticarum 3 Octobris 1701, et 29 Maji 1702 ... His Accedunt Plantarum rariorum & exoticarum, in præludiis Botanicis recensitarum, Icones & Descriptiones/ Caspar Commelin. — Lugduni Batavorum: Haringh, 1703.
 Horti Medici Amstelodamensis ... ; Pars Altera/ Caspar Commelin. — 1701.

Почести 
Шарль Плюмье назвал в его честь род растений Commelina.

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Caspar Commelin
 Caspar Commelin
 Caspar Commelin

Похороненные в Аудекерк в Амстердаме
Члены-корреспонденты Французской академии наук